Plåttorpesjön är två delvis sammanhängande sjöar i Misterhults socken, Småland:
Plåttorpesjön (Misterhults socken, Småland, 636861-154002), sjö i Oskarshamns kommun 
Plåttorpesjön (Misterhults socken, Småland, 636987-154030), sjö i Oskarshamns kommun